Sugarloaf Hill ist der Name folgender Berge:

 Sugarloaf Hill (Antigua) (auch Falmouth Peak) in den Shekerley Mountains
 Sugarloaf Hill (Irland) (irisch Cnoc na Binne) in den Knockmealdown Mountains
 Sugarloaf Hill (King George Island) auf King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Sugarloaf Hill (Namibia) bei Kunene
 Sugarloaf Hill (Okinawa), Japan